Мужская сборная России по флорболу представляет Россию на международных соревнованиях.

Чемпионаты Европы 
Сборная России участвовала в двух чемпионатах Европы.

 1994 — 5 место
 1995 — 4 место

Чемпионаты мира 
Сборная России участвовала в девяти чемпионатах мира.

 1996 — 6 место
 1998 — 7 место
 2000 — 8 место
 2002 — 1 место (Серия B)
 2004 — 7 место
 2006 — 9 место
 2008 — 7 место
 2010 — 7 место
 2012 — 10 место
 2014 — 13 место

Состав

Ссылки 

Флорбол
Флорбол